Lifeforce bezeichnet:

 Lifeforce – Die tödliche Bedrohung, einen britischen SF-Horrorfilm (1985)
 Lifeforce Records, ein deutsches Plattenlabel